Windpassing peut se référer à :

Toponyme

Windpassing, district de la commune de Büchlberg, dans l'arrondissement de Passau ;
 , district de commune de Hauzenberg, dans l'arrondissement de Passau.

Windpassing, localité de Ennsdorf, en Basse-Autriche ;
 Windpassing, localité et  de Grabern, en Basse-Autriche ;
 Windpassing, localité et commune cadastrale de Neustadtl an der Donau, en Basse-Autriche ;
 Windpassing, localité et commune cadastrale de la ville de Sankt Pölten, capitale de la Basse-Autriche ;
 Windpassing, localité de Steinakirchen am Forst, en Basse-Autriche ;
 Windpasing, localité de Altenberg bei Linz, en Haute-Autriche.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme